Gargiolli – famiglia della nobiltà italiana
 Carlo Gargiolli – filologo italiano
 Giovanni Gargiolli – fotografo italiano
 Girolamo Gargiolli – letterato e politico italiano
 Guglielmo Gargiolli – matematico italiano